Lahn steht für folgende Gewässer:
 Lahn, rechter Zufluss des Mittelrheins bei Lahnstein, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Lahn (Kainach), rechter Zufluss der Kainach bei Lannach, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Lahn (Kutschenitza), rechter Zufluss der Kutschenitza bei Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Lahn (Lafnitz), rechter Zufluss der Lafnitz bei Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lahn (Leitzach), linker Zufluss der Leitzach vor Drachenthal, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Lahn (Mürz), linker Zufluss der Mürz bei Mitterdorf im Mürztal, Gemeinde Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Lahn (Rittschein), linker Mühlkanal der Rittschein bei Aschbach bei Fürstenfeld, Gemeinde Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lahn (Schwarzaubach), rechter Zufluss des Schwarzaubaches zwischen Neutersdorf und Hütt, Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Lahn (Stiefing), rechter Zufluss der Stiefing bei Pesendorf, Gemeinde Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Warme Lahn, linker Zufluss zum Drauchenbach bei Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Lahn steht für folgende Orte:
 Lahn (Stadt), ehemalige kreisfreie Stadt in Hessen
 Lahn (Hümmling), Gemeinde im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Lahn (Gemeinde Hallstatt), Ortschaft des Marktes Hallstatt im Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Lahn (Gemeinde Regau), Ortschaft des Marktes Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Lahn (Gemeinde Söding-Sankt Johann), Rotte in der Gemeinde Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Lahn (Gemeinde Wald), Ortschaft von Wald im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Lahn steht für:
 Lawine im Bairischen
 ein altes Flächenmaß, siehe Lahn (Flächenmaß)
 einen platt gewalzten (geplätteten) Draht aus Gold, Silber oder einem anderen Metall, siehe Lahn (Plätt)
 Lahn (A 55), ehemaliger Tender der Deutschen Marine
 Lahn (Schiff, 1888), ein 1887 gebautes Dampfschiff der Flüsse-Klasse des Norddeutschen Lloyds

Lahn ist der Name folgender Personen:
 Heiko Lahn (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Lahn (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Lothar Lahn (1921–1994), deutscher Botschafter
 Wilhelm Lahn (1832–1907), deutscher Lehrer und Dichter

Siehe auch:
 Lahnbach
 Lahngau, fränkische Gaugrafschaft im Frühmittelalter
 Laan